Příjmení Jurák nosí více významných osobností:

 ThDr. František Jurák (1907–1978) – český katolický kněz, teolog a spisovatel
 Roman Jurák (* 1991) – slovenský hokejista
 Věroslav Jurák (* 1930) – český pedagog a matematik